Gil Morlanes puede referirse a:

Gil Morlanes el Viejo (1445-1517), escultor renacentista español.
Gil Morlanes el Joven, hijo del anterior. Activo en Zaragoza en el siglo XVI.